William Burton può riferirsi a:

William Burton, golfista statunitense
William Merriam Burton, chimico statunitense
Willie Burton, cestista statunitense